Nehren kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Nehren, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Nehren, Baden-Württemberg, kommun i Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg,